Физи́ческая величина́ — измеряемое качество, признак или свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для класса материальных объектов или процессов, явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

Физические величины имеют род, размер, единицу (измерения) и значение. 

Для обозначения физических величин применяются прописные и строчные буквы латинского или греческого алфавита. Часто к обозначениям добавляют верхние или нижние индексы, указывающие, к чему относится величина, например Eп часто обозначает потенциальную энергию, а cp — теплоёмкость при постоянном давлении.

Устойчивые, повторяющиеся во множестве опытов связи между физическими величинами, присущие самой природе, называются физическими законами.

Некоторые величины можно выбрать в качестве основных (размерно-независимых), тогда остальные будут с помощью физических законов через них выражаться. Размерности вторичных физических величин устанавливают исходя из законов, их определяющих, а также из требования, чтобы эти величины входили в них с заданными коэффициентами. Совокупность основных и зависимых физических величин образуют систему физических величин. Например, в системе LMT основными величинами выбраны длина, масса и время.

Когда наряду с величинами указан их масштаб, говорят о системе единиц физических величин. В пример можно привести системы единиц СГС или СИ.

Общие свойства величин 
Качественная определённость величины называется родом. Например, однородными величинами являются длина и ширина.  Количественная определённость величины, присущая конкретному объекту или явлению, называется размером.  Индивидуальность размеров совпадающих(однородных) величин объектов или явлений позволяет сравнивать и различать их.

При измерении размер определяемой величины сравнивается с размером условной единицы.  Результатом такого сравнения является измеренное значение величины, показывающее во сколько раз размер величины больше или меньше размера единицы. Следовательно, значение является целью и результатом измерения.

, где X — измеряемая величина объекта или явления, {x} —  численное значение, [x] — единица величины.

Численное значение самой единицы [x] всегда тождественно равно 1. Размер величины не зависит от выбранной единицы, а значение изменяется при выборе другой единицы. Например, гиря массой в 1 килограмм, также имеет массу 2,2 фунта или 0,001 тонны. Значения однородных величин применяются для сравнения объектов измерения.

Различают три вида значений величин, объединённые общим термином «опорное значение». 
 Истинное значение — идеальное, единственное значение величины. Термин используется тогда, когда можно пренебречь неопределённостью значения на микроуровне.
 Действительное значение —  получается экспериментальным путём, достаточно близко к истинному значению. 
 Принятое значение — значение, приписанное величине.  
Разнообразие физических величин упорядочивается при помощи систем физических величин. В системе ограниченный перечень величин принимается за основные, а другие, производные, величины выводятся из них при помощи уравнений связи. В Международной системе величин (, ISQ) в качестве основных выбрано семь величин:
 L — длина;
 M — масса;
 T — время;
 I — сила тока;
 Θ — температура;
 N — количество вещества;
 J — сила света.
При анализе связей между величинами применяется понятие размерности физической величины. Так называют степенной одночлен, состоящий из произведений символов основных величин в различных степенях. При определении размерности, применяются стандартные математические операции — умножение, деление и сокращение степеней. Если после всех операций сокращений в размерности величины не осталось сомножителей с ненулевыми степенями, то величина называется безразмерной.

Физические величины, которые характеризуют объекты и явления в твёрдой Земле, а также в её жидких и газовых оболочках называются геофизическими величинами. Измерение геофизических величин в лаборатории или в полевых условиях позволяет лучше понять внутреннюю структуру планеты, а также искать и разведывать месторождения полезных ископаемых. Наука, основанная на измерениях физических величин горных пород в лабораторных условиях, называется петрофизикой.

Классификация физических величин 
 Аддитивные и неаддитивные
аддитивные величины — величины, значения которых могут быть суммированы, умножены на константу или разделены друг на друга. Например масса, длина, площадь.
 неаддитивные величины — величины, для которых суммирование значений бессмысленно, хотя и возможно математически. К таким величинам относится температура, плотность, удельное сопротивление. Исключение: температуры можно вычитать, получаемая при этом разность температур  входит в ряд физических законов.

 Скалярные, векторные, тензорные величины
скалярные величины имеют значение, выражаемое только одним числом, для них не определено направление. Ярким примером скалярной величины является потенциальная энергия.
 векторные величины описываются последовательностью из трёх (или двух) независимых значений, которые называются компонентами. Векторные величины имеют скалярный модуль и направление. Векторными величинами является сила, давление, скорость и ускорение.
 тензорные величины объединяют все остальные классы. Они возникают в материальных уравнениях для сред, например, в теории упругости для описания деформаций, электромагнитной теории для уравнений материальной среды, в общей теории относительности для описания метрики.

Группы физических величин

Электрические величины 
Электрические величины характеризуют электрический ток — направленное движение заряженных частиц. К электрическим величинам относят:

 Сила тока 
 Напряжение
 Сопротивление
 Проводимость
 Удельное сопротивление
 Удельная проводимость

См. также 
 Список физических величин

Примечания

Литература 
 РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

Ссылки 

 
 ГОСТ 8.417-2002
 Общероссийский классификатор единиц измерения (ред. от 28.03.2014)

Метрология
Физические свойства